Чернаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Чернаки — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Чернаки — деревня в Каменецкомй районе Брестской области.

Россия 
 Чернаки — село в Краснозерском районе Новосибирской области.